The Complete On the Corner Sessions é um box de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 2007